Monolith (Vagn Holmboe) - compositie van Vagn Holmboe
 Monolith (Amebix) - album van de band Amebix
 Monolith (Kansas) - album van de band Kansas
 Monolith Soft - Japans computerspelontwikkelaar
 Monolith Productions - Amerikaans computerspelontwikkelaar
 Monolith (1993) - een film uit 1993

Zie ook
 Monoliet